Angelique Kerber blev årets segrare genom att vinna över Serena Williams i finalen med 6–3, 6–3.

Seedning 

  Simona Halep (tredje omgången)
  Caroline Wozniacki (andra omgången)
  Garbiñe Muguruza (andra omgången)
  Sloane Stephens (första omgången)
  Elina Svitolina (första omgången)
  Caroline Garcia (första omgången)
  Karolína Plíšková (fjärde omgången) 
  Petra Kvitová (första omgången)
  Venus Williams (tredje omgången)
  Madison Keys (tredje omgången)
  Angelique Kerber (Segrare)
  Jeļena Ostapenko (semifinal)
  Julia Görges (semifinal)
  Darja Kasatkina (kvartsfinal)
  Elise Mertens (tredje omgången)
  Coco Vandeweghe (första omgången)
  Ashleigh Barty (tredje omgången)
  Naomi Osaka (tredje omgången)
  Magdaléna Rybáriková (första omgången)
  Kiki Bertens (kvartsfinal)
  Anastasija Sevastova (första omgången)
  Johanna Konta (andra omgången)
  Barbora Strýcová (tredje omgången)
  Marija Sjarapova (första omgången)
  Serena Williams (final)
  Daria Gavrilova (tredje omgången)
  Carla Suárez Navarro (tredje omgången)
  Anett Kontaveit (tredje omgången) 
  Mihaela Buzărnescu (tredje omgången)
  Anastasija Pavljutjenkova (första omgången) 
  Shuai Zhang (första omgången)
  Agnieszka Radwańska (andra omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Nedre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Slutspel

Referenser 
 Matcher och resultat

Wimbledonmästerskapen 2018